Bananal – comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Isola Bananal – isola brasiliana dello stato di Tocantins.
 Microregione di Bananal – regione brasiliana della Mesoregione di Vale do Paraíba Paulista.